Het Gents Universitair Symfonisch Orkest is een symfonisch studentenorkest uit Gent, verbonden aan de Universiteit Gent. Het werd opgericht in 1989 en stond achtereenvolgens onder artistieke leiding van Robert Casteels, Filip Rathé en Bart Meynckens (bij die laatste onder de noemer Tempi Misti). Het GUSO beleefde in 2006 zijn doorstart uit Tempi Misti. Sindsdien staat het GUSO onder de muzikale leiding van dirigent Steven Decraene. Het GUSO telt een 70-tal leden en repeteert elke woensdag in studentenhuis De Therminal in Gent. Het orkest speelt twee concertreeksen per jaar en gaat elk semester op stage. De leden van het studentenorkest zijn allemaal student aan een van de instellingen van de Associatie Universiteit Gent.

Geschiedenis

2022-2023 
Het GUSO legde zich in het najaar van 2022 met Ronkende Romantiek helemaal toe op het vroege romantische repertoire. 

 De Coriolanusouverture van Ludwig van Beethoven
 Het vioolconcerto van Felix Mendelssohn Bartholdy
 De Grote Symfonie van Franz Schubert

In het voorjaar van 2023 zal het GUSO een impressionistisch programma brengen.

2021-2022 
In het najaar bracht het GUSO het programma Danse Bohémienne.

 De achtste symfonie van Antonín Dvoràk 
 Het Adagio JW/5 van Janácek
 Vltava (de Moldau) uit Má Vlast van Smetana

In het voorjaar dook het GUSO met de voorstelling Dangerous Liaisons in de jazz-muziek. Deze voorstelling was een samenwerking met de VRT Bigband en Lady Linn.

 De Notenkrakersuite van Tsjaikovski, in een arrangement van Duke Ellington en Strayhorn
 Een selectie jazzballads van Gershwin
 Suite voor bigband en symfonisch orkest van Bert Joris

2019-2020
Bij de najaarsconcerten Trojka verkende het GUSO de Russische romantiek. 
 Nacht op de Kale Berg van Modest Moessorgski
 Vioolconcerto van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, met soliste Mona Verhas
 Vierde Symfonie van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
De geplande voorstelling Dangerous Liaison kon door de coronamaatregelen in het voorjaar niet doorgaan, en werd in het voorjaar van 2022 hernomen.

2018-2019 
In het najaar bracht het GUSO de concertenreeks Moto Perpetuo, dat bestond uit een zeer gevarieerd programma. De muzikanten speelden in de Christus-Koningkerk, de Bijloke en De Singel.
 Cantus Arcticus van Einojuhani Rautavaara
 Concerto voor twee piano's en orkest van Francis Poulenc, met solisten Eliane Rodrigues en haar dochter Nina Smeets
 Symfonie nr. 7 van Ludwig van Beethoven

Het voorjaarsprogramma bestond uit de concertreeks L'Oiseau De Feu, dat onder andere werd uitgevoerd in Valencia en de Bijloke.
 Rapsodie Espagnole van Maurice Ravel
 5 liederen uit de Chants d'Auvergne van Joseph Canteloube, met soliste Marion Bauwens
 L'Oiseau de Feu van Igor Stravinsky

2017-2018
Voor de najaarsconcerten koos het GUSO voor een Scandinavisch programma, dat ze speelden in de Christus-Koningkerk, de Bijloke en De Singel.
 En Saga van Jean Sibelius
 Noorse Dansen van Edvard Grieg
 Vioolconcerto van Jean Sibelius, met solist Marc Bouchkov

In de lente speelde het orkest samen met de jonge cellist Paul Heyman drie concerten, waarvan twee in de Minardschouwburg in Gent. De traditionele buitenlandse stage ging naar Hamburg, waar ook een concert werd gespeeld.
 Celloconcerto van Edward Elgar, met solist Paul Heyman
 Symfonie nr. 9 "Uit de Nieuwe Wereld" van Antonín Dvořák

2016-2017
In het najaar van 2016 scheerde het GUSO hoge toppen met de vijfde symfonie van Mahler, gebracht in de Christus-Koningkerk en Muziekcentrum De Bijloke. 
 Symfonie nr. 5 van Gustav Mahler

Het voorjaarsproject van 2017 draaide volledig rond de 200ste verjaardag van de Universiteit Gent en de Universiteit Luik. Het orkest speelde samen met de andere muzikale ensembles van beide universiteiten enkele jubileumconcerten in Gent, Luik en Brussel. Het concert in Brussel vond plaats in de BOZAR in het bijzijn van de koninklijke familie. In totaal stonden er meer dan 350 muzikanten op het podium. Het GUSO speelde volgende werken:
 Akademische Festouvertüre van Johannes Brahms
 Andante Festivo van Jean Sibelius
 Antifoon van de Belgische componist Wim Henderickx, speciaal gecomponeerd voor deze gelegenheid

In de zomer trok het GUSO naar Italië en speelde het op het Tuscany Music Festival Montecatini Terme. Op het programma stond Tangazo van Astor Piazzolla en El Amor Brujo van Manuel de Falla.

2015-2016
Het traditioneel romantische programma van het najaar werd opgevoerd in Muziekcentrum de Bijloke en deSingel. 
 Entr'acte (arr. L. Stokowski) van Khovanshchina
 Symfonie nr. 8 "die Unvollendete" van Franz Schubert
 Pianoconcerto nr. 2 van Sergej Rachmaninov

De tiende verjaardag van het orkest wordt feestelijk verzorgd door de gerenommeerde solist Jef Neve en een zuiders, opzwepend programma. Op 3 en 4 mei stond het GUSO op de planken van het Capitole en Dok Noord en speelde het:
 Danzón No. 2 van Arturo Márquez
 Tangazo van Astor Piazzolla
 Tres Movimientos Tanguisticos van Astor Piazzolla
 Rhapsody in Blue van George Gershwin

2014-2015
Hoogdagen van de Romantiek was het muzikale thema voor de winterconcerten van 2014. Het GUSO verzorgde concerten in CC Nova Wetteren, de Parnassus en voor het eerst in haar geschiedenis ook in de Vlaamse Opera in Gent met het volgende programma:
 Het Dodeneiland van Sergej Rachmaninov
 Finlandia van Jean Sibelius
 Celloconcerto van Antonín Dvořák

In het voorjaar trok het GUSO naar Boedapest voor de wereldpremière van het speciaal voor hen gecomponeerde 'Triple Fall Concerto' door Simon Thierrée met uitvoering van het Tcha Limberger Trio. Daarnaast werd ook in België een dubbelconcert georganiseerd in de Bijloke en de Capitole. Het GUSO bracht:
 Dance Suite (Bartók) van Béla Bartók
 Hungarian Dances 1, 5 en 17 van Johannes Brahms
 Triple Fall Concerto van Simon Thierrée door Tcha Limberger Trio

2013-2014
In het najaar van 2013 stond het GUSO drie keer voor een uitverkochte Parnassus met:
Kleine Dreigroschenmusik van Kurt Weill (o.l.v. Niels Hap)
Sinfonia Concertante van Wolfgang Amadeus Mozart met als solisten Liesbeth Baelus (viool) en Florian Peelman (altviool)
Sinfonietta van Leoš Janáček

De lenteconcertreeks van het GUSO was een unieke samenwerking met drie Gentse koren: het Gents Universitair Koor, het koor van de Hogeschool Gent en Endless voices (Arteveldehogeschool). Zij brachten:
A Child of our Time van Michael Tippett met als solisten Martine Reyners (sopraan), Els Mondelaers (alt),Teun Michiels (tenor) en Marc Meersman (bas)
El Sombrero de Tres Picos van Manuel de Falla

2012-2013
Voor de winterconcerten concerteerde het GUSO samen met Gayané Grigoryan (viool), Sarah Dupriez (cello) en Aveline Gram (piano):
The unanswered question van Charles Ives met solist Stefaan De Loenen (trompet)
Ouverture 1812 van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
Triple Concerto van Ludwig van Beethoven

Het programma van de lenteconcerten (19 en 25 april in Muziekcentrum De Bijloke)
Mourned by The Wind van Giya Kancheli met altviolist Florian Peelman
Scheherazade van Rimski-Korsakov

2011-2012
In het eerste semester kon het GUSO twee grote namen strikken om mee samen te werken: violisten Lorenzo Gatto en Jolente De Maeyer, respectievelijk tweede plaats en halvefinalist Koningin Elisabethwedstrijd 2009.

Het programma van de winterconcerten, gebracht in Kursaal Oostende en Muziekcentrium De Bijloke:
 Vioolconcerto van Ludwig van Beethoven;
 Haydnvariationen van Johannes Brahms;
 Slavische dansen 2, 4 en 8 van Antonin Dvorak.

In het tweede semester werkte het GUSO aan een groots opgezet project rond de muziek van Jacques Brel. Michel Bisceglia maakte speciaal voor het orkest arrangementen van zo'n 15 Brelliedjes waarmee het GUSO door Vlaanderen toerde onder de naam Hommage à Brel Symphonique. Samen met zanger Filip Jordens en het  Ensemble Martenot trad het GUSO op in Genk (C-mine), Leuven (Stadsschouwburg), Antwerpen (De Roma), Gent (Muziekcentrum De Bijloke) en Brugge (Stadsschouwburg).

Het programma van de lenteconcerten:
 Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy;
 Le boeuf sur le toit van Darius Milhaud;
 Hommage à Brel Symphonique met arrangementen van Michel Bisceglia.

2010-2011

Het programma van de winterconcerten:
 Hybride Suite: Silvestre Revueltas and Johann Sebastian Bach: a conversation
 Trompetconcerto van Alexander Arutiunian met solist Joris De Rijbel.

In het tweede semester leidde de buitenlandse stage de leden naar Amsterdam, waar ze de première brachten van In Progress.

Het programma van de lenteconcerten:
 Cuban Overture van George Gershwin
 Duke Ellington Symphonic in een arrangement van Luther Henderson
 In Progress van Michiel De Malsche

2009-2010

Het programma van de winterconcerten die plaats hadden op 3 en 4 december in Muziekcentrum De Bijloke:
 Ouverture Romeo en Juliette van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
 Kol Nidree van Max Bruch
 Concerto Grosso for Turntable, Cello and Orchestra (inspired by the 4th symphony of Brahms) van Fabrizio Cassol met solisten DJ Grazzhoppa (turntable) en Lode Vercampt (cello)

Op 5 en 7 mei speelde het GUSO haar lenteconcerten in Muziekcentrum De Bijloke Gent:
 Pianoconcerto Nº3 van Sergei Rachmaninov met solist Bart Meynckmens
 Symfonie Nº9 'Uit de Nieuwe Wereld''' van Antonín Dvořák

2008-2009
Op 4 en 5 december werd geconcerteerd in Muziekcentrum De Bijloke.

Het programma van de winterconcerten:
 The Noonday Witch van Antonín Dvořák
 Concerto voor saxofoonkwartet en orkest van Philip Glass 
 Schilderijen van een tentoonstelling van Modest Moessorgski

In april was het GUSO te gast in het Spaanse Valladolid, waar het ook concerteerde. Op 7 en 8 mei speelde het orkest dan haar concerten in Muziekcentrum De Bijloke. Solist Marco Antonio Mazzini was de enige Belg die werd opgenomen in het Youtube Symphony Orchestra.

Het programma van de lenteconcerten:
 Fanfare for the Common Man van Aaron Copland
 Tragische Ouverture van Johannes Brahms
 Concerto voor basklarinet en orkest "Concerto Silvestre" van Rafael Leonardo Junchaya 
 Danzon Nº2 van Artúro Marquez
 En Saga van Jean Sibelius

2007-2008
Op 12 december speelde het GUSO in ICC Ghent, op 13 december vond het concert plaats in de Sint Pauluskerk.

Het programma van de winterconcerten:
 Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo met solist Yves Storms
 Symfonie nr. 5 van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski

In het tweede semester kon het GUSO een kleine week verblijven aan het Robinsoncollege van de Universiteit van Cambridge, waar het ook concerteerde.  Op eigen bodem speelde het orkest op 23 en 24 april in de Parnassuskerk haar lenteconcerten:

 Lost on planet GUSO van Michiel De Malsche
 Bandoneonconcerto van Ástor Piazzolla met solist Gwen Cresens
 Groot Russisch Paasfeest van Nikolaj Rimski-Korsakov
 Serenade van Richard Strauss
 Flare van Jeremy Thurlow

2006-2007
In het eerste werkjaar telde het GUSO ongeveer dertig leden. Op 20 december werd er gespeeld in het Sint Lievenscollege in Gent, op 21 december vond het concert plaats in de Parnassuskerk in Gent.

Het programma van de winterconcerten:
 Blending van Kris De Baerdemaeker
 Pavane pour une infante défunte van Maurice Ravel
 Cello concerto, op. 85 van Edward Elgar met solist Hans Van Daele
 El sombrero de tres picos van Manuel de Falla

Ook het tweede semester werd een grote naam gestrikt als solist: Mikhail Bezverkhny, winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool in 1976. De concerten hadden plaats op 25 (in de Begijnhofkerk Ter Hoye) en  26 april plaats (in de Parnassuskerk).

Het programma van de lenteconcerten:
 Ouverture Egmont van Ludwig van Beethoven
 Serenade voor blazers van Antonín Dvořák
 Symphonie Espagnole'' van Édouard Lalo

Externe link
Officiële website
www.facebook.com/GentsUniversitairSymfonischOrkest

Belgisch studenten-symfonieorkest
Universiteit Gent